ScienceSoft est une société de services informatiques créée en 1989 et basée à Minsk, en Biélorussie. Depuis , elle possède une filiale européenne à Helsinki, en Finlande. La société emploie environ 250 personnes. ScienceSoft est certifiée ISO 9001:2000 et détient les statuts de Microsoft Gold Certified Partner et de IBM Core Supplier pour les services techniques pour la Russie et la Biélorussie.

Histoire 
ScienceSoft est fondée en 1989 et dans 2 ans, sa base comptait 200 clients. En , la société a obtenu son premier client Fortune 500, Eastman Kodak. Plus tard cette même année ScienceSoft ouvre un bureau à New York et devient un partenaire d’Invention Machine Corporation pour le développement de l'intelligence artificielle et de solutions de traitement sémantique. En 2003, ScienceSoft a introduit les services d’externalisation et a employé un modèle offshore de développement de logiciels avec certains de ses clients. En 2005 ScienceSoft est devenue une entreprise de développement de logiciels certifiée ISO 9001:2000.  Un an plus tard, elle rejoint le Park de Hautes Technologies de Biélorussieet la National Outsourcing Association au Royaume-Uni. ScienceSoft a acquis les statuts de partenaire d'Oracle en 2006 et Microsoft Gold Certified Partner en 2008. Il a reçu le prix «L'Entreprise de l'année à Minsk 2007", "L'exportateur de l'année 2008" et "L'exportateur de l'année 2009".

Focus technologique 
 .Net
 Java
 C++
 LAMP
 Oracle
 MySQL

Notes et références

Sources 

 HTP Resident ScienceSoft Opens Office in Finland, Retrieved 2010-01-25
 Residents of the Infopark, Retrieved 2010-07-05 
 Hoovers World Companies Database, Retrieved 2010-07-05 
 Best Exporter of Year 2009, Retrieved  2010-04-19 
 Russian Outsourcing Companies Database, Retrieved 2010-07-05 
 Monday Interview, Retrieved 2010-02-15

Annexes

Lien externe 
ScienceSoft Official Website

Société de services en ingénierie informatique
Entreprise fondée en 1989
Éditeur de logiciel ayant son siège aux États-Unis